Cortambert est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire.
Eugène Cortambert (1805-1881) était un géographe français.
Louis Cortambert (1808-1880), frère du précédent, était un journaliste français.
Richard Cortambert (1836-1884), fils et neveu des précédents, était un géographe français.